Rahotep est un prénom masculin de l'Égypte antique porté par :
 Rahotep, un noble de la  égyptienne ; 
 Rahotep, pharaon de la  égyptienne ;
 Rahotep, vizir et grand prêtre de Ptah de Ramsès  ().

Index égyptologique
Nom ou prénom égyptien dans l'Antiquité